Flight Log: Depature () — пятый мини-альбом южнокорейского бой-бенда GOT7. Был выпущен 21 марта 2016 года лэйблом JYP Entertainment. «Fly» и «Home Run» были использованы в качестве ведущих синглов. Альбом стал первым из серии Flight Log.

Трек-лист

Чарты

Альбом 

Продажи
«Fly»

Продажи

Награды и номинации

Музыкальные программы

Gaon Chart K-Pop Awards 

|-
| 2017
| Flight Log: Departure
| Album of the Year (1st Quarter)
|

Примечания 

Мини-альбомы Got7
Мини-альбомы на корейском языке